Saint-Luc peut faire référence à :

Patronyme 
 François d'Espinay de Saint-Luc (1554–1597), un baron de Crève-cœur, homme de guerre français ;
 François II d'Espinay, marquis de Saint-Luc (1603 ou 1608–1670), son petit-fils, grand-maître de l'artillerie.

Toponyme

Cliniques universitaires Saint-Luc (UCLouvain) à Bruxelles, Belgique.
 Les écoles supérieures des arts Saint-Luc, un vaste réseaux d'écoles d'art en Belgique, au Nord de la France, au Congo et au Rwanda, dont :
L'école supérieure des arts Saint-Luc de Liège, une école supérieure d'art située à Liège.
L'institut d'enseignement secondaire Saint-Luc, une école secondaire d'art située à Liège.
L'institut Saint-Luc, une école d'art située à Bruxelles.

Saint-Luc-de-Bellechasse, municipalité du Québec dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 Saint-Luc-de-Grosse-Île, ancienne municipalité du Québec dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 Saint-Luc-de-Matane, ancienne municipalité du Québec dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent ;
 Saint-Luc-de-Vincennes, municipalité du Québec ;
 Saint-Luc, arrondissement (et ancienne municipalité) de Saint-Jean-sur-Richelieu ;
 Hôpital Saint-Luc, un hôpital de Montréal.

Saint-Luc, commune française de l'Eure ;
 Saint-Luc, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Église Saint-Luc de Paris.

Saint-Luc, ancienne commune suisse du canton du Valais et localité de la commune Anniviers ;

Autre 
 Tremblement de terre de la Saint-Luc, un séisme de 1356.

Voir aussi